Richard I. bezeichnet folgende Personen:

 Richard I. (Normandie) (~935–996), Herzog der Normandie
 Richard von Capua († 1078), Fürst von Capua
 Richard Löwenherz (1157–1199), König von England